Az RPG szó/rövidítés a következőkre utalhat:
 RPG IV (Report Program Generator), az IBM cég programnyelve.
 Role Playing Game (RPG), az asztali szerepjátékok rövidítése
 Kézi páncéltörő gránátvető vagy gránát idegen nyelvű rövidítése (RPG, oroszul: Rucsnoj Protyivotankovij Granatomjot, angolul: Rocket Propelled Grenade)
 RPG–2
 RPG–7